Mlýnský potok je název mnoha potoků v České republice, mimo jiné:

 Mlýnský potok (přítok Bystřice) – pravostranný přítok řeky Bystřice v okrese Olomouc.
Mlýnský potok (přítok Divišovického potoka) – pravostranný přítok Divišovického potoka v okrese Příbram
 Mlýnský potok (přítok Doubravy) – levostranný přítok Doubravy
 Mlýnský potok (přítok Horského potoka) – pravostranný přítok Horského potoka, soutok je na státní hranici s Rakouskem v okrese Český Krumlov 
 Mlýnský potok (přítok Jihlavy) – levostranný přítok Jihlavy
 Mlýnský potok (přítok Jizery) – levostranný přítok Jizery
 Mlýnský potok (přítok Křemelné) – pravostranný přítok Křemelné v okrese Klatovy
 Mlýnský potok (Dolní Zálezly) – levostranný přítok Labe v Dolních Zálezlech
 Mlýnský potok (Kostelec nad Labem) – levé boční rameno Labe v Kostelci nad Labem
 Mlýnský potok (přítok Litavky) – pravostranný přítok Litavky
 Mlýnský potok (přítok Lomnického potoka) – pravostranný přítok Lomnického potoka v okrese Karlovy Vary
 Mlýnský potok (přítok Loučné) – přítok Loučné
 Mlýnský potok (přítok Lučního potoka) – přítok Lučního potoka v okrese Liberec
 Mlýnský potok (přítok Mnichovského potoka) – pravostranný přítok Mnichovského potoka v okrese Cheb
 Mlýnský potok (přítok Moravice) – pravostranný přítok Moravice
 Mlýnský potok (přítok Moravy) – levostranný přítok Moravy
 Mlýnský potok (přítok Mrliny) – levostranný přítok Mrliny
 Mlýnský potok (přítok Olšavy) – levostranný přítok Olšavy v okrese Uherské Hradiště
 Mlýnský potok (přítok Opavy) – levostranný přítok Opavy
 Mlýnský potok (přítok Otavy) – levostranný přítok Otavy v okrese Klatovy
 Mlýnský potok (přítok Pilníkovského potoka) – levostranný přítok Pilníkovského potoka v okrese Trutnov
 Mlýnský potok (přítok Pivoňky) – levostranný přítok Pivoňky v okrese Domažlice
 Mlýnský potok (přítok Radotínského potoka) – levostranný přítok Radotínského potoka 
 Mlýnský potok (přítok Selbbachu) – levostranný přítok Selbbachu v okrese Cheb a v Německu
 Mlýnský potok (přítok Skalice) – pravostranný přítok Skalice (Vlčavy)
Mlýnský potok (přítok Struhy) – levostraný přítok Struhy v okrese Pardubice
 Mlýnský potok (přítok Studené Vltavy) – levostranný přítok Studené Vltavy v okrese Prachatice
 Mlýnský potok (přítok Úpy) – pravostranný přítok Úpy v okrese Trutnov
 Mlýnský potok (Veltrusy) – pravostranný přítok Vltavy ze zámeckého parku Veltrusy
 Mlýnský potok (přítok Volarského potoka) – levostranný přítok Volarského potoka v okrese Prachatice
 Mlýnský potok (přítok Zlatého potoka) – levostranný přítok Zlatého potoka v okresech Havlíčkův Brod a Jihlava
 Mlýnský potok (rameno Moravy) – jedno z ramen řeky Moravy
 Robečský potok, přítok Ploučnice, v úseku mezi Máchovým jezerem a Novozámeckým rybníkem
 Mlýnský potok a Uhlířky – přírodní památka v okrese Žďár nad Sázavou

Související články 
 Mlynský potok – na Slovensku